Moussac (Gard)
Moussac (Vienne)